Zorro II — 16-битная системная шина, реализованная для компьютеров Amiga 2000 и Amiga 500. Zorro II можно рассматривать как буферизирующее расширение процессорной шины Motorola 68000, с поддержкой технологии bus mastering DMA. Слоты расширения использовали собственный 100-контактный разъём. Форм-фактор карт расширения совпадал с аналогичным у IBM PC. Карты Zorro II реализовывали протокол Autoconfig, обеспечивавший режим Plug and Play.

Прототипом для разработки Zorro II стал внешний блок расширения «Zorro bus», предназначенный для Amiga 1000. Он обеспечивал подключение внешних устройств к шине Motorola 68000 без буферизации.

В следующих моделях Amiga, Zorro II была заменена асинхронной 32-битной шиной Zorro III.

Карта памяти

Конструктив 
Двухрядный разъём со стандартным шагом 2,54 мм, 2 х 50 контактов.

Питание:

Ссылки 
 Amiga Hardware Database — описание и фотографии карт Zorro II.
 Обсуждение скорости передачи данных Zorro

См. также 
 Autoconfig
 Zorro III

Примечания 

Amiga
Компьютерные шины